Да́чное (, ) — село в Пригородном районе Республики Северная Осетия-Алания. Входит в состав Куртатского сельского поселения.

География 
Село расположено на левом берегу реки Камбилеевка, в 5 км к северо-востоку от города Владикавказ и в 3 км к северу от районного центра Октябрьское.

Ближайшие населённые пункты: на востоке — село Куртат, на юго-востоке — село  Октябрьское, на юге — село Ир и на северо-западе — село Донгарон.

История 
Село Яндиево (ныне Дачное) было образовано из хутора с одноимённым названием в 1890 году. Своё изначальное название — Яндиево () получило от первопоселенцев этого селения, ингушей из рода Яндиевых.

В 1944 году, после депортации ингушей в Казахстан и упразднения Чечено-Ингушской АССР, осуществленной по приказу Сталина, постановлением № 621/1 от 22 мая 1944 года, село Яндиево было передано в состав Северо-Осетинской АССР и переименовано в Дачное.

В 1992 году село оказалось одним из центров осетино-ингушского конфликта.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года.

Достопримечательности 
 В конце 2017 года в селе был воздвигнут памятник-бюст известному ингушскому поэту и уроженцу села — Джемалдину Яндиеву.

Известные уроженцы 
 В селе многие годы жил и творил ингушский писатель и поэт — Джемалдин Яндиев.
 В селе своё детство провела известная артистка — Тамара Хаважовна Яндиева.
 В селе вырос знаменитый боксёр — Ахмед Котиев, чемпион мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской организации, министр физической культуры, спорта и туризма Республики Ингушетия.

Примечания 

 

Населённые пункты Пригородного района Северной Осетии